Четвёртая инаугурация Владимира Владимировича Путина в качестве Президента Российской Федерации состоялась 7 мая 2018 года, которая ознаменовала начало нового шестилетнего срока Владимира Путина на посту Президента России. Президентскую присягу проводил Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин.

Планирование 
После Президентских выборов 2018 года, на которых победу одержал Владимир Путин, набрав более 76 % голосов, 19 апреля 2018 года стало известно, что Путину предложили два варианта церемонии инаугурации. Первый, традиционный вариант — провести церемонию в Большом Кремлёвском дворце. Второй вариант — проведение инаугурации под открытым небом на одной из центральных площадей Москвы. В частности, предлагалось провести церемонию на Ивановской площади. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не намерен менять место проведения церемонии, ввиду чего церемония состоится традиционно в Большом Кремлёвском дворце. Подобная идея существовала во время инаугурации Бориса Ельцина в 1996 году. Тогда планировалось провести церемонию на Соборной площади, но потом в целях экономии отказались от этой идеи, и церемония прошла в Государственном Кремлёвском дворце.

Предынаугурационные мероприятия 

3 апреля 2018 года председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение избранного Президента России. Вручая удостоверение в начале апреля, Элла Памфилова нарушила традицию, по которой удостоверение всегда вручали при вступлении в должность президента (не ранее 6 мая). Памфилова также поздравила Путина с уверенной победой, на что избранный президент поблагодарил её и её коллег, которые работали во время избирательной кампании. Он отметил, что это большая общенациональная работа, очень важная для страны, проводимая на высочайшем техническом и организационном уровнях.

Церемония 
Церемония инаугурации началась без четверти 12 по московскому времени, когда в Андреевский зал внесли государственный флаг России, президентский штандарт, знак президента России и специальный экземпляр Конституции России. После внесения символов Президента России на сцену были приглашены Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В это время Владимир Путин покинул свой кабинет в Сенатском дворце и отправился в Большой Кремлёвский дворец, впервые использовав новый лимузин «Cortege».

После того, как Владимир Путин вышел на сцену, Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин призвал Путина принять присягу. Согласно статье 82 Конституции РФ, Владимир Путин принял присягу народу России в присутствии членов Совета Федерации, судей Конституционного Суда и депутатов Государственной Думы. Владимир Путин принял присягу, традиционно положив правую руку на Конституцию. После присяги Зорькин заявил, что Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После принятия присяги оркестр исполнил гимн России, после чего президентский штандарт поднялся над Сенатским дворцом.

Владимир Путин произнёс свою 12-минутную инаугурационную речь объемом в 1246 слов. Это выступление было самым длинным в истории России, предыдущим рекордом была инаугурационная речь Бориса Ельцина в 1991 году, которая состояла из 748 слов. В своём выступлении Владимир Путин поблагодарил граждан России за доверие и поддержку, оказанные ему на выборах. Путин рассказал о задачах, которые необходимо решить, так как они определят судьбу России на десятилетия вперед. Также Путин назвал приоритетными задачами государства, а именно повышение качества образования и здравоохранения, а также защиту материнства и детей. Президент рассказал о планах на новый срок, пообещав сделать всё для увеличения силы, процветания и славы России. Путин отметил, что за более чем тысячелетнюю историю Россия неоднократно сталкивалась с периодами смут и испытаний, сравнивая Россию с Фениксом: «За более чем тысячелетнюю историю России не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед». 

После основной части церемонии инаугурации Владимир Путин отправился на Соборную площадь, где провёл смотр войск Президентского полка, который ознаменал инаугурацию Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации. Во время парада Путин поздравил полк с 82-й годовщиной.

Пост-инаугурационные мероприятия 

После инаугурации Владимир Путин направился в Благовещенский собор, у входа в который его ждал Патриарх Кирилл, после чего они вместе вошли внутрь на молитвенное служение. В молитве содержится просьба к Богу дать избранному Президенту силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение. В завершение молебна патриарх Кирилл прочитал молитву, которая всегда звучит на этом богослужении. После этого Патриарх обратился к Путину от имени духовенства, монашества и верующих. Он отметил, что все эти люди поддерживали Путина, видя в нём лидера, не только успешно управляющего государством, но и преданного Отечеству человека, для которого «духовная традиция является его собственной традицией, для которого и материальное, и духовное благополучие людей является задачей выполнения президентского срока». Патриарх пожелал Президенту крепкого здоровья и сил для выполнения всех обещаний, данных в его инаугурационной речи.

Гости 

На церемонии присутствовали около пяти тысяч гостей. В частности, помимо судей Конституционного суда и депутатов Государственной Думы и Федерального собрания, присутствие которых на инаугурации предусмотрено Конституцией, на церемонии присутствовали волонтёры и сотрудники избирательного штаба Владимира Путина. Наряду с этим, по традиции, на церемонии присутствовали губернаторы субъектов России, религиозные лидеры и другие высокопоставленные российские политики, в частности бывший мэр Москвы Юрий Лужков и бывшая первая леди Наина Ельцина. По традиции в торжественном открытии приняли участие выдающиеся деятели искусства, науки и спорта, например, музыкант Юрий Башмет, хоккеист Илья Ковальчук, актёр Стивен Сигал, бывший Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Зубков, генеральный директор «Газпром нефть» Александр Дюков, а также бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Как интернет-мем 

В мае 2020 года на видеохостинге YouTube и в других соц-сетях стал распространятся постироничный интернет-мем, представляющий собой изменëнные в видеоредакторе кадры дороги Путина от своего кабинета до места инаугурации, где «растянутая» по ширине фигура президента шла под мелодию Song for Denise.

См. также 
 Президентские выборы в России (2018)

Примечания 

Инаугурация президента России
2018 год в политике
Май 2018 года
События 7 мая
Президентство Владимира Путина